Ва́цлав Че́рный (; род. 17 октября 1997, Пршибрам) — чешский футболист, нападающий клуба «Твенте» и сборной Чехии.

Клубная карьера 
Вацлав играл в юношеской команде чешского «Пршибрама». Его отец, также Вацлав Черный, был главным тренером юниоров «Пршибрама». Черный был на курсах в «Ювентусе», «Гамбурге», «Челси» и «Аяксе», где на него было обращено внимание тренеров. По мнению чешского издания iSport, юный футболист относился к крупнейшим талантам чешского футбола.

В январе 2013 года 15-летний футболист подписал юношеский контракт с «Аяксом», став третьим чехом, игравшим за амстердамский топ-клуб. Вацлав стал одним из лидеров молодёжки «Аякса» и в январе 2015 года подписал профессиональный контракт с нидерландским клубом до 2018 года. В 17 лет дебютировал во взрослом футболе за дубль «Аякса» во второй лиге Нидерландов. Летом футболист отправился на сборы с основной командой и провел несколько контрольных матчей.

15 августа 2015 года Черный дебютировал за основную команду «Аякса» в матче 2-го тура Эредивизи против «Виллем II» (3:0). Чешский футболист при счете 2:0 заменил Ришедли Базура и начал голевую атаку, ведшую к третьему голу «Аякса». 20 августа Черный дебютировал в Лиге Европы в матче против «Яблонеца» и отметился красивой обводкой футболиста соперника у штрафной чешского клуба.

В октябре 2017 года Черный в кубковом матче получил травму крестообразных связок и выбыл до конца сезона.

В июле 2020 года перешёл на правах аренды в «Твенте». 2 июля 2021 года подписал с «Твенте» полноценный контракт на два года.

Карьера в сборной 
С 2013 года Вацлав Черный выступает за юношеские сборные Чехии различных возрастов. В августе 2015 года был вызван в сборную до 21 года на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2017.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19

Статистика выступлений

За клуб

За сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fcutrecht.nl 
 Статистика на сайте Футбольной ассоциации Чехии

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Йонг Утрехт»
Игроки ФК «Твенте»